Singajaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Singajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,34, long 108,35), Jawa Barat, 
 Desa Singajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 107,48), Jawa Barat, 
 Desa Singajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,47, long 107,05), Jawa Barat, 
 Kecamatan Singajaya, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar